Velika nagrada Južne Afrike 1972 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 4. marca 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 79
| 1:45:49,1
| 5
| 9
|-
! 2
| 8
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 79
| + 14,1 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 14
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 79
| + 25,8 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 7
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 79
| + 38,5 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 3
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 79
| + 49,0 s
| 9
| 2
|-
! 6
| 19
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 78
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 4
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 78
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 8
| 5
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 78
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 9
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 78
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 9
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 78
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 21
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 78
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 12
| 6
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 77
| +2 kroga
| 2
|  
|-
! 13
| 25
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 77
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 14
| 24
|  Helmut Marko
| BRM
| 76
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 15
| 15
|  Chris Amon
| Matra
| 76
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 16
| 27
|  John Love
| Surtees-Ford
| 73
| Zavrten
| 26
|  
|-
! 17
| 22
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 73
| +6 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 23
|  Howden Ganley
| BRM
| 70
| +9 krogov
| 16
|  
|-
! NC
| 18
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 69
| +10 krogov
| 20
|  
|-
! NC
| 11
|  Peter Gethin
| BRM
| 65
| +14 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 61
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 45
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 28
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 20
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 27
| Dovod goriva
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 9
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 26
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 2
| Črpalka za gorivo
| 17
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Mike Hailwood - 1:18.9

Formula 1 sezona 1972
1972